«Кадри́ль» — российский комедийный художественный фильм, снятый в 1999 году режиссёром Виктором Титовым на киностудии «Мосфильм» по сценарию Виктора Титова и Владимира Гуркина.

Сюжет 

В разделённой на две половины деревенской избе живут две немолодые семейные пары: Звягинцевы и Арефьевы. Однажды жены, устав от семейного быта, решили обменяться мужьями. Между старыми соседями и добрыми друзьями начинается веселая кадриль с постоянной сменой партнеров. Сама того не желая, в ней принимает не последнее участие одинокая женщина Макеевна, потихоньку таскающая кирпичи со двора Звягинцевых.

В ролях 
 Олег Табаков — Саня Арефьев
 Валентина Теличкина — Валя Арефьева
 Любовь Полищук — Лида Звягинцева
 Станислав Любшин — Коля Звягинцев
 Нина Усатова — Макеевна

Съемочная группа 
 Режиссёр-постановщик: Виктор Титов
 Авторы сценария: Виктор Титов, Владимир Гуркин
 Оператор: Валерий Мюльгаут
 Композитор: Николай Мартынов
 Художник: Николай Шемякин

О фильме 
Фильм «Кадриль» снят по произведению драматурга Владимира Гуркина (сценариста фильма «Любовь и голуби»). По этой же пьесе был поставлен одноимённый спектакль в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова в Санкт-Петербурге.

По мнению киноведа Валерия Фомина, комедия отличается занимательностью сюжета и блестящим актёрским составом, однако «фильму не хватает волшебной лёгкости преодоления омерзевшего пьяного быта, обрыдших семейных уз. Лишь в самый последний момент режиссёр замечательно угадывает ключ волшебного преображения, показывая своих героев в празднично-сарафанистом танце».

Примечания

Ссылки 
 Фильм «Кадриль» на сайте http://www.vokrug.tv

Фильмы России 1999 года
Кинокомедии 1999 года
Кинокомедии России
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы на русском языке
Экранизации произведений Владимира Гуркина